Torup kan avse:

 Torup – en tätort i Hylte kommun
 Torups socken – en socken i Halland i Halmstads härad
 Torups landskommun – en tidigare kommun i Hallands län 1863–1973
 Torups församling –  en församling i Falkenbergs kontrakt i Göteborgs stift
 Torups kyrka– en kyrkobyggnad som tillhör Torups församling
 Torups distrikt –  ett distrikt i Hylte kommun och Hallands län 2016–
 Torups slott – ett slott i Svedala kommun, Skåne
 Torups rekreationsområde – även kallat Bokskogen, lövskog och fritidsområde intill Torups slott
 Torups bokskog – naturreservat inom Torups rekreationsområde
 Torups BK  – en bandyklubb

Se även
 Västra Torup (olika betydelser) – flera